Osoby:
 Alfons Walz – niemiecki przedsiębiorca
 Christian Walz – szwedzki muzyk
 Eric Walz – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Walc (taniec)
 Wals
 Waltz